Лите́йный проспект — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Литейный проспект — улица в Санкт-Петербурге.
 Большой Литейный проспект — улица в Иркутске.

См. также 
 Литейный мост
 Литейная улица